Greenville é o nome de diversas cidades:

Estados Unidos 

 Greenville (Alabama)
 Greenville (Califórnia)
 Greenville (Carolina do Norte)
 Greenville (Carolina do Sul)
 Greenville (Delaware)
 Greenville (Flórida)
 Greenville (Geórgia)
 Greenville (Illinois)
 Greenville (Indiana)
 Greenville (Kentucky)
 Greenville (Maine)
 Greenville (Massachusetts)
 Greenville (Michigan)
 Greenville (Mississippi)
 Greenville (Nova Hampshire)
 Greenville (Nova Iorque) 
 Greenville (Ohio)
 Greenville (Pensilvânia)
 Greenville (Rhode Island)
 Greenville (Texas)
 Greenville (Utah)
 Greenville (Virgínia)
 Greenville (Wisconsin)

Libéria 

Greenville (Libéria) é também o nome de uma cidade na Libéria

No Brasil 

Greenville (bairro de Salvador) é um bairro nobre de Salvador (Bahia).

Desambiguações de topônimos